Regaal (muziekinstrument)
 Regaal (vorstelijk recht), (meervoud: regalia)